Dreihöfen ist der (deutsche) Ortsname von:

 Dreihöfen (Gemeinde Semriach), Ortsteil von Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Dreihöfen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Trzeciaki (Korsze), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dreihöfen, Kreis Leslau, Wartheland, seit 1945: Sadok (Chodecz), Ort im Powiat Włocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Dreihöfen, Kreis Luditz, Sudetenland, seit 1945: Horní Záhoří (Lubenec), Gemeinde im Okres Louny, Ústecký kraj, Tschechien
 Tři Dvory (Dreihöfen), Gemeinde im Okres Kolín, Tschechien
 Dolní Záhoří (Lubenec) (Unter-Dreihöfen), Ortsteil von Lubenec, Okres Louny, Tschechien

Siehe auch:
Dreihöf, Dreihof, Dreihöf, Dreihöfe, Drei Höfe